Жереми Манзоро (на френски език - Jérémy Manzorro, роден на 11 ноември 1991 г.) е френски футболист, полузащитник, който играе за отбора на Славия (София).

Статистика по сезони

Източници 

Френски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Славия (София)
Французи в България
Родени във Вильорбан